Potok (Slavische talen: rivier, stroom) kan betrekking hebben op:

Plaatsen en gemeenten 
 Potok (Berek), plaats in Kroatië
 Potok (Idrija), plaats in Slovenië
 Potok (Kostel), plaats in Slovenië
 Potok (Nazarje), plaats in Slovenië
 Potok (okres Rimavská Sobota), gemeente in Slowakije
 Potok (okres Ružomberok), gemeente in Slowakije
 Potok (Popovača), plaats in Kroatië
 Potok (Prijepolje), plaats in Servië
 Potok (Rimavská Sobota), plaats in Slowakije
 Potok (Ružomberok), plaats in Slowakije
 Potok (Straža), plaats in Slovenië
 Potok (Trebnje), plaats in Slovenië
 Potok (Železniki), plaats in Slovenië
 Sárospatak, plaats in Borsod-Abaúj-Zemplén, Hongarije

Personen 
Chaim Potok (1929–2002), Amerikaans rabbijn en schrijver.
Richard Potok, Australisch advocaat.

Zie ook 
Patak, Hongaarse vorm